Primož Ulaga (ur. 20 lipca 1962 w Lublanie) – słoweński skoczek narciarski reprezentujący Jugosławię, srebrny medalista olimpijski oraz wicemistrz świata w lotach.

Kariera 
W Pucharze Świata zadebiutował w sezonie 1979/1980, zajmując 86. miejsce podczas konkursu w Oberstdorfie (30 grudnia 1979). W lutym 1980 zdobył swoje pierwsze punkty, zajmując 12. miejsce w konkursie we St. Nizier, a miesiąc później, w konkursie w Planicy po raz pierwszy stanął na podium, zajmując trzecie miejsce. W sezonie 1980/1981 odniósł swoje pierwsze zwycięstwo, zajmując pierwsze miejsce w konkursie w Thunder Bay. Było to jego jedyne podium w tym sezonie, w klasyfikacji generalnej zajął 16. miejsce.

Pierwszą dużą imprezą Ulagi były mistrzostwa świata w Oslo, gdzie zajął 39. miejsce na normalnej skoczni, a na dużym obiekcie 41. miejsce. Dwa lata później, podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w Sarajewie był trzynasty na dużej skoczni, a na normalnej zajął 57. miejsce. W tym samym roku odbyły się także mistrzostwa świata w Engelbergu, gdzie reprezentanci Jugosławii z Ulagą w składzie zajęli piąte miejsce. W całym sezonie 1983/1984 trzykrotnie stawał na podium zawodów PŚ, co pozwoliło mu zająć szóste miejsce w klasyfikacji generalnej.

W 1985 wziął udział w mistrzostwach świata w lotach w Planicy, gdzie zajął 11. miejsce. W tym samym roku startował także na mistrzostwach świata w Seefeld, gdzie zajął 33. miejsce na normalnej skoczni, a na dużym obiekcie był szósty, tracąc do trzeciego miejsca niecałe pięć punktów. Na tych samych mistrzostwach zajął także dziewiąte miejsce w konkursie drużynowym. Rok później, podczas mistrzostw świata w lotach w Tauplitz był piętnasty. Dobre występy w Pucharze Świata pozwoliły mu zająć ponownie szóste miejsce w klasyfikacji sezonu 1985/1986. Mistrzostwa świata w Oberstdorfie również nie przyniosły mu medalu. Był osiemnasty na normalnej skoczni, na dużej zajął 35. miejsce, a w konkursie drużynowym wraz z kolegami z reprezentacji zajął siódme miejsce. W sezonie 1986/1987 łącznie 2 razy zwyciężył, raz był drugi i dwa razy trzeci, dzięki czemu zajął siódme miejsce w klasyfikacji generalnej.

Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 1987/1988, po dwóch zwycięstwach i dwóch drugich miejscach zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Na igrzyskach olimpijskich w Calgary był trzydziesty na normalnej skoczni oraz czterdziesty na dużej. W konkursie drużynowym wspólnie z Matjažem Zupanem, Matjažem Debelakiem i Miranem Tepešem wywalczył srebrny medal, był to drugi w historii medal w skokach dla Jugosławii, po brązowym medalu Debelaka wywalczonym na tych samych igrzyskach. Ponadto Ulaga wywalczył srebrny medal na odbywających się w tym samym roku mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie, plasując się za Ole Gunnarem Fidjestølem, a bezpośrednio wyprzedzając Mattiego Nykänena.

Dobrej formy reprezentant Jugosławii nie zdołał utrzymać do sezonu 1988/1989. Ani razu nie stanął na podium, a podczas mistrzostw świata w Lahti indywidualnie zajmował miejsca w drugiej dziesiątce, a w drużynie zajął dziewiąte miejsce. W sezonie 1989/1990 po raz ostatni stanął na podium: 25 marca 1990 w Planicy zajął trzecie miejsce. W klasyfikacji końcowej tego sezonu zajął 12. miejsce. Na mistrzostwach świata w lotach w Vikersund w 1990 zajął 25. miejsce. Ostatni występ zaliczył 4 stycznia 1992 w Innsbrucku, gdzie zajął 52. miejsce.

Po zakończeniu kariery w 1992 Ulaga pracował w Słoweńskim Związku Narciarskim. Obecnie jest dyrektorem ds. marketingu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Mistrzostwa Europy juniorów

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1979/1980: 32.
 sezon 1980/1981: 16.
 sezon 1981/1982: 36.
 sezon 1982/1983: 18.
 sezon 1983/1984: 6.
 sezon 1984/1985: 34.
 sezon 1985/1986: 6.
 sezon 1986/1987: 7.
 sezon 1987/1988: 3.
 sezon 1988/1989: 41.
 sezon 1989/1990: 12.
 sezon 1990/1991: 44.
 sezon 1991/1992: niesklasyfikowany

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1979/1980 – 70.
 1980/1981 – 27.
 1981/1982 – 34.
 1982/1983 – 29.
 1983/1984 – 26.
 1984/1985 – 43.
 1985/1986 – 31.
 1986/1987 – 8.
 1987/1988 – 31.
 1988/1989 – 33.
 1989/1990 – 13.
 1990/1991 – 23.
 1991/1992 – 52.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 

Jugosłowiańscy medaliści olimpijscy
Jugosłowiańscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988
Urodzeni w 1962
Ludzie urodzeni w Lublanie
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984